Сью́зан Уо́лтерс (;  28 сентября 1963, Атланта, Джорджия, США) — американская актриса и бывшая фотомодель. Известна по роли  в мыльной опере «Молодые и дерзкие» (2001—2010) и по ролям Кэрол Локвуд в телесериале «Дневников вампира» (2009—2012) и Натали Мартин в телесериале «Волчонок» (2011—2017).

Биография 
Сьюзан Уолтерс родилась 28 сентября 1963 года в , что в пригороде Атланты (штат Джорджия, США). Посещала Среднюю школу в Шамбли. В 18-летнем возрасте Сьюзан переехала в Нью-Йорк.

Карьера 
В 1981 году она выиграла в конкурсе красоты «Miss Teen All American», где представляла Джорджию.

На экране впервые появилась в 1983 году в роли Лорны Форбс в телесериале «Бесконечная любовь» и снималась в нём до 1986 года. В 1988 году Сьюзан сыграла Присциллу Пресли в фильме—биографии «Элвис и я». Это была её первая крупная роль.

Сьюзан активно снимается на телевидение. В последние годы часто играет в сериалах о сверхъестественных существах. Сыграла Кэрол Локвуд в телесериале «Дневников вампира» (2009—2012) и Натали Мартин в телесериале «Волчонок» (2011—2017).

Личная жизнь 
С 19 апреля 1986 года Сьюзан замужем за актёром Линденом Эшби, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Фрэнсис Грейс Эшби (род. в июне 1991) и Саванна Элизабет Эшби (род. в декабре 1992).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США